Техника (от  ←  — «искусство», «мастерство», «умение») может иметь следующие значения:

 совокупность технических устройств, технологий, знаний и деятельности
 технические науки — круг наук, связанных с изучением и созданием технических устройств
 технические средства (устройства) — обобщающее наименование машин, механизмов, установок, приспособлений и других устройств
 техническая деятельность, например
 научно-техническая деятельность
 инженерная деятельность
 совокупность приемов, способов, методов, применяемых в какой-либо деятельности, например
 музыкальная техника
 техника безопасности
 техника дзюдо
 юридическая техника

См. также 
Технология

Примечания